Віллартс () — голландське прізвище.

 Адам Віллартс (1577–1664) — голландський художник, створював морські краєвиди та краєвиди міст.
 Абрахам Віллартс (1603–1669) — голландський художник з міста Утрехт, створював морські краєвиди, портрети, картини на біблійні сюжети. Другий син Адама Віллартса.
 Корнеліс Віллартс (? — 1675) — голландський художник, пейзажист. Син Адама Віллартса.
 Ізак Віллартс (?) — голландський художник. Син Адама Віллартса, брат Корнеліса та Абрахама.

Нідерландські прізвища